Benson and Hedges Masters 1978 – nierankingowy turniej snookerowy rozegrany w dniach 6–10 lutego 1978 roku w New London Theatre w Londynie (Anglia).

Wzięło w nim udział 10 zaproszonych zawodników.

W finale turnieju reprezentant Irlandii Północnej, Alex Higgins pokonał Kanadyjczyka Cliffa Thorburna 7–5.

Nagrody 
Zwycięzca: L3 000

Łączna pula nagród: L8 000

Wydarzenia zawiązane z turniejem 
 Po raz ostatni turniej ten rozegrano w londyńskim New London Theatre. Kolejne turnieje odbywały się w Wembley Conference Centre w Londynie.
 Obrońca tytułu, Walijczyk Doug Mountjoy odpadł z turnieju już w drugiej rundzie przegrywając z Kanadyjczykiem Cliffem Thorburnem 2–4.

Turniej główny 
Na podstawie:

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1977/1978

Przypisy 

1978 w sporcie
Masters